Pintada puede hacer referencia a:
 Pintura o lo relacionado con ella;
 Más específicamente, al grafiti;
 Al ave denominada gallina de Guinea (Numidinae).